Philippe Aubert peut désigner :
 Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), écrivain québécois ;
 Philippe Aubert de Gaspé, fils (1814-1841), écrivain québécois, fils du précédent ;
 Philippe Aubert (1950-1998), journaliste français ;
 Philippe Aubert (1957-), athlète français ;
 Philippe Aubert (1958-), pasteur de l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine ;
 Philippe Aubert, dit Greg Newman, de son vrai nom Philippe Aubert de Mouthiers de Molay (1960-), écrivain, scénariste de bande dessinée et de jeux vidéo.